Common Clay (1919), een film van George Fitzmaurice
Common Clay (1930), een film van Victor Fleming